Angelique Kerber era la detentrice del titolo e lo ha difeso superando in finale Laura Siegemund per  6-4, 6-0.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Angelique Kerber (campionessa)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Simona Halep (secondo turno)

  Petra Kvitová (semifinale)
  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
  Lucie Šafářová (primo turno)

Qualificate 

  Louisa Chirico (primo turno)
  Océane Dodin (primo turno)

  Laura Siegemund (finale)
  Carina Witthöft (primo turno)

Lucky loser 

  Camila Giorgi (primo turno)

Wildcard 

  Anna-Lena Friedsam (secondo turno)

  Julia Görges (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2016
WTA Tour 2016